Ramaire est un nom français ambigu qui peut s'appliquer à des champignons appartenant à des familles différentes. 

Le terme recouvrait jadis les espèces du genre Ramaria, proche des clavaires. Dans ce groupe, les clavaires étaient, comme leur nom l'indique, les champignons en forme de clé, ou plus exactement de pilon, tandis que les ramaires étaient ceux en forme de petits rameaux, encore qu'on retrouvait parfois indifféremment l'un ou l'autre nom (clavaire étant antérieur et plus courant). 

À la suite de multiples changements survenus dans la taxonomie, certaines ramaires se sont retrouvées dans des genres assez éloignés les uns des autres : ainsi celles restées Ramaria sont désormais des Gomphaceae, dans l'ordre des Gomphales tandis que d'autres sont devenues des Clavulinopsis, chez les Clavariaceae qui sont des Agaricales. D'autres encore sont des Cantharellales.

Nom de champignon ambigu